Höne oder Hoene ist der Familienname folgender Personen:

 Bartholomäus Höne, Titularbischof von Callipolis und Weihbischof in Meißen
 Cornelia Hoene
 Heinz Hoene (1910–2004), deutscher Feuerwehrmann
 Henning Höne (* 1987), deutscher Politiker (FDP)
 Hermann Höne (1883–1963), deutscher Lepidopterologe
 Joachim Hoene (* 1919), deutscher Fernseh-, Radio- und Theaterregisseur
 Karl Hoene (1857–1909), deutscher Verwaltungsbeamter und Rittergutsbesitzer
 Karl-Heinz Höne (1924–2008), deutscher Kantor, Kirchenmusikdirektor, Dozent und Komponist
 Matthias Hoene, deutscher Regisseur, Filmproduzent und Drehbuchautor.
 Max Hoene (1884–1965), deutscher Bildhauer

Siehe auch:
 Höhne
 Hoenen